Topești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Topești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Topești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Topești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea